DGSE est un acronyme, qui peut désigner :
 la Direction générale de la Sécurité extérieure (France)
 la Direction générale de la sécurité d'État (Mali)
 la Direction générale de la sécurité d'État (République du Congo)

Homonymie d'acronyme